Джозеф Райт
 Райт, Джозеф (художник) (1734—1797) — британский художник.
 Райт, Джозеф (лингвист) (1855—1930) — английский филолог-германист, диалектолог, профессор сравнительной филологии Оксфордского университета.
 Райт, Джозеф (старший) (1864—1950) — канадский гребец, призёр Олимпийских игр.
 Райт, Джозеф (младший) (1906—1981) — канадский гребец, призёр Олимпийских игр.